Rapallská smlouva může být:

Rapallská smlouva (1920) – smlouva mezi Itálií a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
Rapallská smlouva (1922) – smlouva mezi Německem a SSSR